Thalattoarchon es un género extinto de ictiosaurio que vivió durante el Triásico Medio en el oeste de Estados Unidos. 

La especie tipo 
Thalattoarchon saurophagis (que significa "gobernante de los mares, devorador de lagartos" en griego) fue descubierta en el estado de Nevada en 2010 y fue formalmente descrita en 2013. Es conocido a partir de un único esqueleto consistente en un cráneo parcial, la columna vertebral, huesos de la cadera, y partes de las aletas posteriores. La longitud total de Thalattoarchon se estima en al menos unos 8,6 metros. Se piensa que Thalattoarchon fue uno de los primeros macro depredadores marinos capaces de devorar presas de un tamaño similar al propio, un rol ecológico que puede ser comparado con el de las orcas modernas, o al extinto Basilosaurus Thalattoarchon vivió cuatro millones de años después de la primera aparición de los ictiosaurios en el Triásico Inferior y por lo tanto es el primer reptil marino que se volvió un superdepredador. Vivió ocho millones de años después de la extinción masiva del Pérmico-Triásico, antecediendo la primera aparición de superdepredadores en tierra tras la extinción en masa en la época del Carniense en el Triásico Superior. De esta manera, la existencia de Thalattoarchon sugiere que los ecosistemas marinos se recuperaron más rápido que los terrestres tras dicha extinción.

Descripción 

Thalattoarchon es un ictiosaurio de gran tamaño que mediría más de 8 metros de largo. El único esqueleto conocido de Thalattoarchon está incompleto, pero se puede inferir basándose en otros ictiosaurios primitivos que tenía un cuerpo alargado y una aleta caudal apenas desarrollada. Thalattoarchon ha sido diagnosticado por una característica que es única entre los ictiosaurios: grandes dientes delgados que poseen dos bordes cortantes y poseen coronas dentales lisas. La mayoría de los ictiosaurios posteriores poseían dientes más pequeños y de forma cónica. El ictiosaurio del Triásico Superior Himalayasaurus tibetensis también poseía grandes dientes con bordes cortantes, pero puede distinguirse de Thalattoarchon saurophagis por la presencia de surcos que cruzan la superficie de sus coronas dentales. Thalattoarchon es muy similar en apariencia a Cymbospondylus, otro gran ictiosaurio del Triásico Medio, pero difiere en tener una cabeza que es cerca del doble de grande que la de Cymbospondylus en relación con el tamaño del cuerpo.

Filogenia 
Esquema de las relaciones evolutivas de Thalattoarchon basándose en el cladograma de Fröbisch et al. (2013, en prensa):

 }} }}

Véase también
Mosasaurus
Kronosaurus
Dakosaurus
Basilosaurus

Referencias 

Ichthyosauria
Ictiosaurios del Triásico Medio
Ictiosaurios de América del Norte